Larmessin ist der Familienname folgender Personen: